

Patronyme 

 Gerina Dunwich, occultiste de la tradition wiccane.

Toponyme 

 Dunwich, localité anglaise de la côte du Suffolk.
 Dunwich, localité canadienne située au sud de London, dans le comté de Elgin.
 Dunton/Dunwich, municipalité de l'Ontario
 Dunwich, village imaginaire de Nouvelle-Angleterre, décrit en 1928 par Howard Phillips Lovecraft dans sa nouvelle L'Abomination de Dunwich (The Dunwich Horror). La nouvelle fut adaptée au cinéma en 2006 sous le titre Dunwich.

Autres 
 La Dunwich Rose est une variété de l'espèce Rosa pimpinellifolia.

Homonymie